Giovanni Marchetti ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Marchetti (Maler), italienischer Maler des 17. Jahrhunderts
 Giovanni Marchetti (Bischof) (1753–1829), italienischer Bischof
 Giovanni Marchetti (Eishockeyspieler) (* 1968), italienischer Eishockeyspieler
 Giovanni Battista Marchetti (1686–1758), italienischer Architekt
 Giovanni Battista Marchetti (1730–1800), italienischer Maler